Jean Schopfer est un nom porté par :

 Jean Schopfer (1800-1875), personnalité politique suisse ;
 Jean Schopfer (1868-1931), écrivain, journaliste et joueur de tennis français plus connu sous le pseudonyme de Claude Anet.